UFR, sigle composé des trois lettres U, F et R, peut faire référence à :
 Unité de formation et de recherche,
 Utilisateur de fauteuil roulant,
 Société pour l'Union des Transports Ferroviaires et Routiers,
 Ultra Fast Rendering, un langage d'impression utilisé par Canon sur leur copieur en lieu et place du langage PCL ou PostScript,
 Union des femmes de La Réunion, selon la liste de sigles et acronymes concernant la Réunion,
 Union des forces républicaines (Guinée), parti politique guinéen
 Union des forces républicaines (Sénégal), parti politique du Sénégal
 Union des Forces de la Résistance, union de mouvements rebelles tchadiens
 Unité Fraternelle des Régions